Le Chat (film), een Frans-Italiaanse film
 een wasmiddel, Le Chat (wasmiddel)
 De Kat (stripreeks), een comic van Philippe Geluck